Beariz puede referirse a:

 Beariz, municipio de la provincia de Orense.
 Beariz (parroquia), parroquia de dicho ayuntamiento.
 Beariz (pueblo), aldea de dicha parroquia.
 Beariz (San Amaro), parroquia del municipio de San Amaro.